Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Monica Seles (campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)

 Amy Frazier (quarti di finale)
 Assente
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Gretchen Magers (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Anne Smith (terzo turno)
 Assente
 Claudia Porwik (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1990